CSV () — текстовий формат файла з розділювачами полів для представлення табличних даних, у якому поля відокремлюються символом коми та переходу на новий рядок.
  (CSV) — технологія віртуалізації від Microsoft, яку впровадили починаючи з Windows Server 2008 R2, яка дозволяє всім вузлам кластера одночасно працювати зі спільним диском.